Przedstawiciele

 Andrzej Krzanowski – polski kompozytor, akordeonista i pedagog,
 Andrzej Krzanowski – polski archeolog, geolog, latynoamerykanista, dyplomata,
 Grażyna Krzanowska –  polska kompozytorka i pedagog,
 Halina Krzanowska –  polska uczona, biolog,
 Maciej Wacław Krzanowski – polski polityk, lekarz, senator I kadencji.